Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1976/77 стал немецкий «Гамбург», обыгравший в финале «Андерлехт». «Андерлехт» попал в финал также в следующем сезоне и выиграл его.

Предварительный раунд

Первый матч

Ответный матч

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1976-77 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1976 году
Футбол в Европе в 1977 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА